Medallia provides Software-as-a-Service (SaaS) Customer Experience Management (CEM) and Enterprise Feedback Management (EFM) software and services to hospitality, retail, financial services, high-tech, and business-to-business (B2B) companies in the United States and internationally.

As part of a Customer Relationship Management (CRM or Social CRM) program, Medallia’s cloud-based Customer Experience (CX) software platform captures voice of the customer feedback across Web, social, mobile, and contact center channels, analyzes it in real-time, and delivers action workflows to executive, central and front-line teams for customer satisfaction, customer loyalty, Net Promoter scores and overall business performance.

Capabilities 
Medallia offers a platform for survey, social, text, written and online feedback. The software analyzes feedback from Facebook, Twitter, and other major review sites (e.g., TripAdvisor) alongside solicited feedback data from surveys and contact centers.

In addition to social media feedback and analysis, as well as mobile feedback and engagement, capabilities of the Medallia product include survey creation and management, text analytics and dashboarding, and direct goals and action management.

History 
Medallia was founded in 2001. The founders were consulting to executives of Fortune 500 companies when they saw a direct relationship between customer loyalty and companies’ commercial success, which formed their inspiration for Medallia.

In 2016, Medallia was ranked #22 on the Forbes Cloud 100 list.

Información de la empresa 
Medallia is a closely held private company. Its headquarters is located in Palo Alto, California and it also has offices in London and Buenos Aires. Recently, it has opened new offices in Sydney and Melbourne, Australia, and New York City. As of August 2014, the company has received $105 million from Sequoia Capital in three rounds of venture funding (2012: $35 million; 2013: $20 million; 2014: $50 million).

Véase también 
 Call Center
 Contact Center
 Customer Experience (CX)
 Customer Feedback Management Services
 Customer Relationship Management (CRM)
 Customer Satisfaction
 Customer service
 Douglas Leone
 Enterprise Feedback Management (EFM)
 Loyalty Business Model
 Net Promoter Score (NPS)
 Reputation Management
 Sequoia Capital
 Social CRM
 Text Analytics
 Voice of Customer (VoC)

Referencias

Enlaces externos 
 

Empresas de software de Estados Unidos
Empresas de Silicon Valley
Estados Unidos en 2001